Die 16. Rallye Italien war der 8. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 13. bis zum 16. Juni 2019 und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Der achte Weltmeisterschaftslauf in der Rallye-WM 2019 brachte die Entscheidung über Sieg oder Niederlage erst einige Kilometer vor dem Ziel der letzten Wertungsprüfung. Wegen eines Schadens an der Servolenkung seines Toyota Yaris WRC verlor Ott Tänak die Rallye Italien an Dani Sordo (Hyundai). Sordo freute sich umso mehr über den unerwarteten Sieg, da der Spanier seit seinem ersten und bis anhin einzigen Sieg bei der Rallye Deutschland 2013 erst den zweiten Rallye-Gewinn in der WRC feiern konnte in seiner Karriere.
Teemu Suninen hatte sich vor der Rallye Italien den erfahrenen Jarmo Lehtinen statt Marko Salminen als Beifahrer ins Auto geholt. Das Duo harmonierte im Ford Fiesta WRC auf Anhieb. Nach guten Zeiten an allen drei Tagen wurde Suninen mit Rang zwei, dem besten Resultat bis dahin in seiner WRC-Karriere belohnt. Teamkollege Elfyn Evans komplettierte als Vierter das gute Teamergebnis von M-Sport.
Hyundai-Teilzeitpilot Andreas Mikkelsen, er teilte das Auto über die Saison 2019 mit Sébastien Loeb, meldete sich mit dem dritten Rang zurück. Am Sonntag gewann Mikkelsen alle vier Wertungsprüfungen und die Powerstage.
Trotz seines tragischen Finals bei der Rallye Italien auf Sardinien übernahm Tänak die Führung in der WM-Wertung, da Sébastien Ogier (Citroën) nach einem Unfall am Freitag die Punkteränge verpasste und Thierry Neuville (Hyundai) nach einer mäßigen Leistung nur auf Platz sechs ins Ziel kam. Sechs Rallyes vor dem Saisonende waren die drei Fahrer nur durch sieben Punkte voneinander getrennt.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 90 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Italien
2019